Itifàllico è un aggettivo del registro colto della lingua italiana, presente anche in altre lingue, che significa "dal/col pene in erezione". È utilizzato soprattutto con riferimento alla produzione artistica, particolarmente di area greca, anche se rappresentazioni itifalliche sono presenti in varie altre culture: nel simbolismo dell'arte e della religione egizia, il dio Min è rappresentato con il fallo in erezione.

Significato ed etimologia 

Il termine deriva etimologicamente dal greco , attraverso il latino ithyphallĭcus. La voce greca, aggettivo, deriva da ἰθύφαλλος, sostantivo, composto di  (ithǘs, "dritto") e  (phallós, "fallo").

Il termine può assumere anche la veste grammaticale di sostantivo; questo succede nella terminologia della metrica classica, dove è usato come abbreviazione di "verso itifallico" (v. infra).

Utilizzi del termine 

Viene usato nel linguaggio colto ed erudito con riferimento, soprattutto, a quei temi iconografici dell'arte e dell'artigianato antico (statue, statuette, bronzetti, ex voto, pitture vascolari greche di ritualità comastiche, ecc.) in cui viene rappresentata una figura che esibisce un fallo in erezione, in espressioni come statua/statuina (o figura/figurina) itifallica, satiro (o sileno) itifallico, ecc.

Un esempio di iconografia itifallica è costituita, nell'antichità Greca (soprattutto in Attica), dalle erme, pilastri di marmo sormontati da una testa scolpita a tutto tondo che raffigurava Ermes (da cui il nome), spesso accompagnate da un fallo propiziatorio scolpito.

L'aggettivo è anche usato con riferimento ai cosiddetti carmi itifallici (o carmi fallici, o canti fallici/itifallici). Si tratta di componimenti metrici che si intonavano durante le Falloforie, quelle celebrazioni delle Dionisie, durante le quali si conduceva in processione un grosso simulacro di fallo. In questo stesso contesto, gli "itifalli" (ithyphalloi) erano anche gli stessi partecipanti alle processioni, descritti da Ateneo mentre con la testa cinta da ghirlande, in preda all'ebbrezza, innalzano i loro canti al dio.

Il ritmo itifallico è stato usato anche in componimenti diversi, sia come verso, sia come parte di verso, all'interno di altre forme metriche. Ad esempio, in combinazione con un tetrametro dattilico forma il cosiddetto verso archilocheo.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Simbolismo fallico
 Sessualità nell'antica Grecia
 Dioniso
 Dionisie
 Falloforie
 Erme
 Satiro, menade
 Priapo
 Priapismo
 Komos

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Metrica classica
Antropologia culturale
Sessualità nell'antica Grecia
Sessualità e religione
Parole e locuzioni della lingua greca
Culto di Dioniso